Gayoso ist der Familienname folgender Personen:

 Ana María Gayoso (1948–2004), argentinische Meeresbiologin
 Javier Gayoso (* 1997; Javier Agustine Ocampo Gayoso), philippinischer Fußballspieler
 Xosé Ramón Gayoso (* 1956), spanischer TV-Moderator und Hammerwerfer